Bellen of vruchten van de hopplant
De Hopbel (krant); mededelingenblad voor het dorp Peize
De Hopbel (hockeyvereniging); hockeyvereniging uit Schijndel
De Hopbel (tennisvereniging); tennisvereniging uit Schijndel
Grand Café De Hopbel; café in Schijndel
Restaurant De Hopbel; restaurant in Pieze